Kaple svatého Josefa se nachází na více místech:

Samostatné v Česku 
 Kaple svatého Josefa (Brno) – bývalá kaple v Brně-Jundrově zbořená v roce 1958
 Kaple svatého Josefa (Břehov) – novorománská kaple z roku 1861 v Břehově
 Kaple svatého Josefa (Bukovany) – kaple v Bukovanech, místní části Nového Boru
 Kaple svatého Josefa (Čechy pod Kosířem) – kaple v Čechách pod Kosířem
 Kaple svatého Josefa (Doly) – zbytky kaple v Dolech
 Kaple svatého Josefa (Dolní Branná) – kaple v Dolní Branné
 Kaple svatého Josefa (Drahotice) – obecní kaple v Drahoticích
 Kaple svatého Josefa (Drmoul) – kaple z roku 1924 v Drmouli
 Kaple svatého Josefa (Druzcov) – klasicistní kaple v Druzcově
 Kaple svatého Josefa (Dlouhá Třebová) – hřbitovní kaple z roku 1898 v Dlouhé Třebové
 Kaple svatého Josefa (Bystřice pod Lopeníkem) – nová stavba z roku 2002, v obci Bystřice pod Lopeníkem
 Kaple svatého Josefa (Ivanovice na Hané) – hřbitovní kaple z roku 1824 v Ivanovicích na Hané
 Kaple svatého Josefa (Jaroměřice nad Rokytnou) – barokní z roku 1701, ve městě Jaroměřice nad Rokytnou
 Kaple svatého Josefa (Koclířov) – neogotická z roku 1869, v místní části Hřebeč obce Koclířov (nad tunelem silnice I/35)
 Kaple Panny Marie Růžencové, svatého Josefa a svatého Vojtěcha – neogotická kaple z roku 1902 v Kvítkovicích
 Kaple svatého Josefa (Kyjov) – z roku 1833 na místě bývalého kostela sv. Martina v Kyjově
 Kaple svatého Josefa (Lhota za Červeným Kostelcem) – kaple z 19. století ve Lhotě za Červeným Kostelcem
 Kaple svatého Josefa (Lipník nad Bečvou) – původně špitální kaple z roku 1695, ve městě Lipník nad Bečvou
 Kaple svatého Josefa (Litovel) – též Špitálská kaple, zbořena roku 1938
 Kaple svatého Josefa (Mladecko) – postavena roku 1882
 Kaple svatého Josefa (Manětín) – původně renesanční kaple svatého Matouše klasicistně upravena, ve městě Manětín
 Kaple svatého Josefa (Mikulášovičky) – novorománská kaple z roku 1890, zaniklá v 2. pol. 20. století
 Kaple svatého Josefa (Okřešice) – kaple z roku 1896 v Okřešicích, místní části České Lípy
 Kaple svatého Josefa (Podlesí) – kaple v Podlesí
 Kaple svatého Josefa (Proruby) – hřbitovní kaple v Prorubech
 Kaple svatého Josefa (Roudnice nad Labem) – pozdně barokní špitální kaple z roku 1776, ve městě Roudnice nad Labem
 Kaple svatého Josefa (Rybniště) – secesní kaple z roku 1912 v Rybništi
 Kaple svatého Josefa (Senice na Hané) – barokní kaple z 18. století v Senici na Hané
 Kaple svatého Josefa (Svoboda) – kaple ve Svobodě
 Kaple svatého Josefa (Šediviny) – kaple v Šedivinách
 Kaple svatého Josefa (Vážany) – kaple ve Vážanech
 Kaple svatého Josefa (Velenice) – kaple ve Velenicích
 Kaple svatého Josefa (Vyšší Brod) – původně špitální kaple z roku 1347 (do roku 1816 svaté Alžběty), ve městě Vyšší Brod
 Kaple svatého Josefa (Zákupy) – barokní z roku 1698, východně od města Zákupy

Samostatné v zahraničí 
 Kaple Saint-Joseph-de-Cluny – kaple z let 1855–1860 v Paříži

Součást jiné stavby 
 Kaple svatého Josefa (Bělá pod Bezdězem) – zámecká kaple z roku 1629, součást zámku v obci Bělá pod Bezdězem
 Kaple svatého Josefa (České Budějovice) – klášterní kaple Školských sester Na Sadech, ve městě České Budějovice
 kaple v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku
 vedlejší loď kostela svatého Stanislava ve městě Jemnice

Související články 
 Kostel svatého Josefa